Теребежи — название населённых пунктов на Украине:

 Теребежи — село в Бусской общине Золочевского района Львовской области.
 Теребежи — село в Заболотцевской общине Золочевского района Львовской области.